

События 

 Образована шотландская рок-группа Simple Minds.
 В январе Sex Pistols дали свой финальный концерт (до воссоединения в 1996) в Winterland Ballroom, Сан-Франциско.
 Томми Рамон покидает группу Ramones. На его место приходит Марки Рамон.
 12 марта в Лондоне состоялся фестиваль «Рок в оппозиции» давший начало одноимённому движению Rock in Opposition
 Евровидение в Париже.
 Образована группа Pulp.

Хронология 
 14 января — Джо Дассен женился на фотографе Кристин Дельво.
 28 января — Находясь в Филадельфии, Тед Ньюджент по просьбе одного из своих фанатов вырезал охотничьим ножом на его плече автограф со своим именем.
 19 июля — «Dead Kennedys» отыграли свой первый дебютный концерт в ночном клубе «Мабухай Гарденс» (г. Сан-Франциско, шт. Калифорния).
 август — Алла Пугачёва одержала победу (гран-при «Янтарный соловей») на одном из самых престижных международных фестивалей «Интервидение-78» в Сопоте (Польша) с песней «Всё могут короли» (музыка Бориса Рычкова, слова Леонида Дербенёва).
 8 — 13 декабря — «Boney M.» дали концерты в Москве, став первой иностранной группой, выступившей в Советском Союзе.

Образовавшиеся группы 
 Bambir
 Berlin
 Dead Kennedys
 Public Image Ltd
 The Plimsouls
 Visage
 Земляне

Выпущенные альбомы 
 См. также категорию музыкальных альбомов 1978 года.

Январь 
 Зеркало души (Алла Пугачёва)

Июнь 
 The Cars (The Cars, 5 июня) 
 Some Girls (The Rolling Stones, 10 июня)

Июль 
 More Songs About Buildings and Food (Talking Heads, 14 июля)

Сентябрь 
 Road to Ruin (Ramones, 21 сентября)
Parallel Lines (Blondie, 23 сентября)

Ноябрь 
 Outlandos d'Amour (The Police, 2 ноября) 
No New York (Teenage Jesus & The Jerks, James Chance & The Contortions, Mars, DNA)
 Give ’Em Enough Rope (The Clash, 10 ноября)
 Jazz (Queen, 10 ноября)
 Incantations (Mike Oldfield, 24 ноября)

Неточная дата 
 25 Years On (Hawkwind)
 Ace Frehley (Kiss)
 Adolescent Sex (Japan)
 Adventure (Television)
 All Mod Cons (The Jam)
 …And Then There Were Three (Genesis)
 Animal Games (London)
 Another Music in a Different Kitchen (Buzzcocks)
 Bad Boy (Ринго Старр)
 Breathless (Camel)
 Chairs Missing (Wire)
 Darkness on the Edge of Town (Брюс Спрингстин)
 David Gilmour (соло-альбом Дэвида Гилмора, гитариста Pink Floyd)
 Deine Zärtlichkeit (София Ротару)
 Easter (Patti Smith Group)
 Eternally Yours (The Saints)
 The Feeding of the 5000 (Crass)
 From the Inside (Элис Купер)
 Gene Simmons (Kiss)
 Germ Free Adolescents (X-Ray Spex)
 Geppo il folle (Адриано Челентано)
 Giant for a Day (Gentle Giant, студийный, Chrysalis)
 Heavy Horses (Jethro Tull)
 If You Want Blood You’ve Got It (AC/DC)
 Infinity (Journey)
 Kaya (Bob Marley and the Wailers)
 Level Headed (Sweet)
 Live and Dangerous (Thin Lizzy)
 London Town (Wings)
 Long Live Rock'n'Roll (Rainbow)
 Love Bites (Buzzcocks)
 The Man Machine (Kraftwerk, LP, EMI, май)
 Misfits (The Kinks)
 The Modern Dance (Pere Ubu)
 Music For Films (Брайан Ино)
 Nervous Breakdown (EP) (Black Flag)
 Never Say Die! (Black Sabbath)
 Nightflight to Venus (Boney M)
 Obscure Alternatives (Japan)
 Paul Stanley (Kiss)
 Peter Criss (Kiss)
 Powerage (AC/DC)
 Prehistoric Sounds (The Saints)
 The Scream (Siouxsie and the Banshees)
 So Alone (Джонни Сандерс)
 Stained Class (Judas Priest)
 Killing Machine (Judas Priest)
 Street Hassle (Лу Рид)
 Street Legal (Боб Дилан)
 That's Life (Sham 69)
 Tell Us the Truth (Sham 69)
 Ti avrò (Адриано Челентано)
 Tormato (Yes)
 Toto (Toto)
 Trouble (Whitesnake)
 U.K. (UK, LP)
 «X.» (Klaus Schulze)

Лучшие песни года 
 «I Wanna Be Sedated» (The Ramones)
 «Heart of Glass» и «One Way or Another» (обе — Blondie)
«Roxanne» и «So Lonely» (обе — The Police)
«Just What I Needed» (The Cars)
«Take Me to the River» (Talking Heads)
 «Da Ya Think I’m Sexy?» (Род Стюарт)
 «Beast of Burden» и «Miss You» (обе — Rolling Stones)
 «I Will Survive» (Глория Гэйнор)

Продажи 
 Самый продаваемый альбом в США и Великобритании — саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вчера» (Bee Gees)
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Shadow Dancing» (Энди Гибб)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Rivers of Babylon» (Boney M)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Bee Gees за саундтрек «Saturday Night Fever»
 «Грэмми» за запись года — Билли Джоэл за «Just the Way You Are»
 «Грэмми» за песню года — Билли Джоэл за «Just the Way You Are»

Зал славы кантри

Родились 
 18 марта — Пётр «Magik» Лущ (ум. ) — польский рэпер, участник групп Kaliber 44 и Paktofonika
 21 марта — Винт (ум. ) — российский рэпер, участник группы «Ю.Г.»
 20 июля — Рикардо Араухо  — колумбийский дирижёр, композитор и пианист
 9 июня — Мэттью Беллами — британский певец, музыкант и композитор, вокалист, гитарист и клавишник группы Muse
 17 сентября — Ник Кордеро (ум. ) — канадский актёр и рок-музыкант
 27 сентября — Наталия Власова — российская певица, музыкант, композитор и автор-исполнительница песен
 14 октября — Ашер — американский певец, автор песен и танцор
 27 октября
 Дмитрий Коган (ум. ) — российский скрипач
 Ванесса Мэй — британская скрипачка, композитор и певица
 2 декабря
 Крис Уолстенхолм — британский музыкант и композитор, басист и бэк-вокалист группы Muse
 Нелли Фуртадо — канадская певица, автор песен и музыкальный продюсер

Скончались 
 7 января – Альфред фон Бекерат (76) — немецкий композитор, дирижёр и музыковед
 23 января —  (31) — американский музыкант и автор песен, основатель, вокалист и гитарист группы Chicago
 5 марта — Чезаре Андреа Биксио (81) — итальянский композитор и автор песен
 23 марта —  (63) — американский певец, вокалист группы The Ink Spots
 1 мая — Арам Хачатурян (74) — армянский советский композитор, дирижёр, педагог и музыкально-общественный деятель
 19 июня —  (87) — американский автор песен
 29 июля —  (24) — американский музыкант, вокалист и гитарист группы Parliament-Funkadelic
 15 августа — Михаил Попов (78) — болгарский оперный певец (бас)
 5 сентября —  (37) — американский певец, вокалист группы The Teenagers
 7 сентября — Кит Мун (32) — британский музыкант, барабанщик группы The Who
 12 октября — Нэнси Спанджен (20) — американская групи, девушка басиста группы Sex Pistols Сида Вишеса

См. также

Примечания